Ландрикур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Ландрикур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна